{| class="infobox geography vcard" style="width: 23em;"
|+
| colspan="2" align=center style="background: #D8E2EF; width:100%; font-size: 1.25em;" | Landkreis Herzogtum Lauenburg  Okraj Vojvodstvo Lauenburg
|- 
| align="center" style="width: 50%; background:#D8E2EF;" | Grb
| align="center" style="width: 50%; background:#D8E2EF;" | Lega v Nemčiji
|-
| colspan="2" class="maptable" |

|- 
| colspan="2" align=center style="background:#D8E2EF;" | Osnovni podatki
|- class="mergedrow"

| Država
| Nemčija 
|- class="mergedrow"
| Zvezna dežela
| Schleswig-Holstein 
|- class="mergedrow"
|- class="mergedrow"
| Sedež || Ratzeburg
|- class="mergedrow"
| Površina || 1.263 km²
|- class="mergedrow" 
| style="vertical-align:bottom" | Prebivalstvo 
| 187.094 <small>(2007)
|- class="mergedrow"
| Registrska oznaka || RZ
|- class="mergedrow"
| Predsednik 
| Gerd Krämer 
|- class="mergedrow"
| Uradna spletna stran || www.herzogtum-lauenburg.de
|- class="mergedrow"
|}Vojvodstvo Lauenburg''' () je najjužnejši okraj dežele Schleswig-Holstein, Nemčija. V njem se nahajajo številna zgodovinsko pomembna mesta, npr Lauenburg/Labe, Mölln in Ratzeburg.

Upravna delitev 

Neodvisne občine in mesta

Amti

Viri in opombe 

Schleswig-Holstein